Stavroupoli (; deutsche Übersetzung Kreuzstadt) ist der Name

 einer ehemaligen Gemeinde in der griechischen Verwaltungsregion Makedonien, siehe Stavroupoli (Thessaloniki)
 einer ehemaligen Gemeinde in der griechischen Verwaltungsregion Ostmakedonien und Thrakien, siehe Stavroupoli (Xanthi)